Pod jménem Marie Luisa Bourbonsko-Parmská můžeme najít více osob: 

 Marie Luisa Parmská (1751–1819) – princezna parmská (linie Bourbon-Anjou) a španělská královna
 Marie Luisa Bourbonsko-Parmská (1870–1899) – princezna parmská a kněžna bulharská

Bourbon-Parma